Ketelaars ist der Name von

 Leo Ketelaars (1913–1992), holländischer Violinist, Opernsänger (Bariton), Gesangspädagoge und Komponist
 Sander van Doorn (* 1979; bürgerlicher Name: Sander Ketelaars), niederländischer Trance-DJ und -Produzent